Штоф:

 Штоф — единица объёма жидкости, применявшаяся в России до введения метрической системы мер.
 Штоф — тяжёлая шёлковая или шерстяная ткань с тканым рисунком.
 Штоф — посуда, полое керамическое изделие различной формы, заканчивающееся вверху горловиной с пробкой, предназначенное для хранения и подачи к столу напитков.

Фамилия 
 Штоф, Александр Александрович (1844—?) — русский тайный советник, управляющий Министерством торговли и промышленности.
 Штоф, Александра Александровна (1860—1925) — фрейлина императрицы Марии Александровны, кавалер Георгиевского креста 4-й степени.
 Штоф, Вилли (1914—1999) — партийный и государственный деятель ГДР, Герой Труда ГДР.

См. также 
 Штоффель
 Шрофф
 Штуф

Примечания